Svinninge (Dania) – miejscowość w Danii
 Svinninge (Szwecja) – miejscowość w Szwecji